Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Séoul du 22 au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Hsieh Su-Wei.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2008
Coree
Sport en Corée du Sud en 2008
Tennis en septembre 2008